Египетская Премьер-Лига 2014/2015 — 56-й сезон чемпионата Египта, проходивший с 15 сентября 2014 года по 3 августа 2015 года.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Цвета: синий = победа хозяев поля, жёлтый = ничья, красный = победа гостей.

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Египта 2014/15 на goalzz.com
 Статистика лиги на soccerway.com
 Статистика лиги на rsssf.com

Чемпионат Египта по футболу
Египет
2014 год в Египте
Спорт в Египте в 2015 году
Футбол в Африке в 2014 году
Футбол в Африке в 2015 году